Geisler – nazwisko, warianty zapisu to m.in. Geissler i Geißler

Geislerowie związani z Krakowem, Lwowem i Galicją:
 Adam Geisler (1832–1870) – galicyjski prawnik, adwokat krajowy
 Artur Geisler (1979–2016) – polski kajakarz
 Bohdan Geisler (1896–1956) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 Marian Geisler (1907–1983) – doktor medycyny, lekarz Opery Lwowskiej, dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Lwowie, współorganizator i pierwszy dyrektor administracyjny Akademii Lekarskiej w Bytomiu
 Piotr Geisler (1870–1930) – doktor medycyny, tytularny generał brygady Wojska Polskiego

Geislerowie związani z Warszawą:
 Edward Geisler (1884–1966) – inżynier mechanik, technolog, konstruktor środków produkcji
 Józef Marian Geisler (1859–1924) – lekarz, twórca sanatorium w Otwocku
 Monika Geisler (ur. 1950) – lekkoatletka

Pozostali:
 Friedrich Geisler (1636–1679) – niemiecki prawnik, rektor Uniwersytetu w Lipsku
 Ilse Geisler (ur. 1941) – niemiecka saneczkarka
 Manfred Geisler (ur. 1941) – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Christian Geissler (1928–2008) – niemiecki pisarz
 Heinrich Geissler (1815–1879) – niemiecki mechanik i konstruktor
 Tom Geißler (ur. 1983) – niemiecki piłkarz